Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia, Rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia
 Park Tysiąclecia w Krakowie
 Park Tysiąclecia w Lesznie
 Park Tysiąclecia w Poznaniu
 Park Tysiąclecia w Sosnowcu
 Park Tysiąclecia w Toruniu
 Park Tysiąclecia we Wrocławiu
 Park Tysiąclecia w Zielonej Górze

Zobacz też 
 Osiedle Tysiąclecia